Christopher Parker
Chris Parker – Obsidian Entertainment
Chris Parker  – sceneggiatore statunitense
Chris Parker  – produttore statunitense
Chris Parker  – dj e compositore russo